Der Begriff Brisa  steht für:

 die Region Brissago TI in der Schweiz
 Brisa - Auto-estradas de Portugal ein portugiesisches Verkehrsinfrastruktur-Unternehmen gelistet im PSI 20 
 Brisa (Getränk) eine Reihe von Softdrinks, die hauptsächlich auf Madeira verkauft werden
 Kia Brisa, ein Automodell

Siehe auch:
 Briza
 Prisa